Piece by Piece ist der Titel folgender Musikalben:

 Piece by Piece (Katie-Melua-Album)
 Piece by Piece (Kelly-Clarkson-Album)